Vianesi – abitanti di Viana (Nembro)
Vianesi – abitanti di Viano